Arciprestado de Aveiro pertence à Diocese de Aveiro.

Paróquias

 São Pedro de Aradas
 São Julião e Santa Basilissa de Cacia
 Santa Eulália de Eirol
 Santo Isidoro de Sevilha de Eixo
 Santo André de Esgueira
 Nossa Senhora da Glória - Paróquia da Sé de Aveiro
 Nossa Senhora de Fátima
 Santo António de Oliveirinha do Vouga
 São Paio de Requeixo
 Santa Joana
 São Bernardo
 São Jacinto
 Vera-Cruz (Nossa Senhora da Apresentação e Santa Cruz)

Aveiro